El término percusión hace referencia a varios conceptos:

Música 
 Instrumento de percusión, tipo de instrumento musical;
 Percusión latina, subtipo de los anteriores;
 Percusión de boca, técnica de interpretación musical;

Otros 
 Percusión (medicina), técnica de exploración física.
 Llave de percusión, en armas de fuego.
 Percusión (técnica), técnica de conformación de piedras y huesos.

 y percusionista.